Franz Schulze ist der Name folgender Personen:

* Franz Schulze (Architekturhistoriker) (1927–2019), US-amerikanischer Zeichner, Architekturhistoriker und -kritiker 
 Franz Arthur Schulze (1872–1942), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Franz Eilhard Schulze (1840–1921), deutscher Zoologe und Anatom
 Franz Ferdinand Schulze (1815–1873), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Franz-Joseph Schulze (1918–2005), deutscher General
 Franz Joseph Adolph Heinrich Schulze Pellengahr (1796–1829), deutscher Forstwirt und Politiker
 Franz Luis Karl Schulze (1856–1924), deutscher Kapitän und Schriftsteller